Даоли́ () — район городского подчинения города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР). Здесь размещаются органы власти Харбина.

История 
Район занимает основную территорию исторического Харбина. В качестве административной единицы район был образован в 1956 году путём слияния двух районов старого Харбина.

Административное деление 
Район Даоли делится на 18 уличных комитетов, 4 посёлка и 1 волость.

Соседние административные единицы 
Район Даоли граничит со следующими административными единицами:
 Район Наньган (на востоке)
 Район Сунбэй (на севере)
 Городской уезд Шуанчэн (на юге и западе)
 Городской округ Суйхуа (на северо-западе)

Достопримечательности 
 Парк имени Сталина
 Софийский собор

Ссылки 
 

Районы Харбина